Hurd steht für:

 GNU Hurd, ein Betriebssystemkern
 Hurd Dome, Eisdom auf der Livingston-Insel, Antarktis
 Hurd-Halbinsel, Halbinsel der Livingston-Insel, Antarktis

Hurd ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Hurd (1910–1982), kanadischer Eisschnellläufer
 Anthony Hurd, Baron Hurd (1901–1966), britischer Journalist und Politiker
 Cuthbert Hurd (1911–1996), US-amerikanischer Mathematiker und Unternehmer
 Douglas Hurd (* 1930), britischer Politiker und Diplomat
 Elizabeth Shakman Hurd (* 1970), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Frank H. Hurd (1840–1896), US-amerikanischer Politiker
 Gale Anne Hurd (* 1955), US-amerikanische Filmproduzentin
 Jarrett Hurd (* 1990), US-amerikanischer Boxer
 Kate Campbell Hurd-Mead (1867–1941), US-amerikanische Feministin und Geburtshelferin
 Mark Hurd (1957–2019), US-amerikanischer Manager
 Michelle Hurd (* 1966), US-amerikanische Fernseh- und Filmschauspielerin
 Morgan Hurd (* 2001), US-amerikanische Kunstturnerin
 Paige Hurd (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Percy Hurd (1864–1950), britischer Politiker
 Rachel Hurd-Wood (* 1990), britische Schauspielerin
 Richard Hurd (1720–1808), englischer Bischof und Autor
 Ryan Hurd (* 1986), US-amerikanischer Countrysänger
 Will Hurd (* 1977), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Hurt